Dutch Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dutch Creek Township (Arkansas)
 Dutch Creek Township (Iowa)